«Визит старой дамы» () — «трагическая комедия» в трёх действиях швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта.

История создания 
Замысел пьесы возник у драматурга при посещении бернского селения Инс в Зеланде, и позже в рамках «Театра на месте происшествия» пьеса была поставлена на открытой сцене в Инсе.

Впервые «Визит старой дамы» поставлен в Цюрихе 29 января 1956 года.

Сюжет 
Действие происходит в некогда богатом, а ныне разорившемся городе Гюллене. В город приезжает его бывшая жительница, пожилая мультимиллиардерша Клара Цаханассьян. Она предлагает жителям миллиард, а взамен требует, чтобы они убили Альфреда Илла, с которым у неё в юности был роман, но Илл затем отказался признать их ребёнка, из-за чего Клара была вынуждена покинуть город и заняться проституцией. Сначала гюлленцы отвергают предложение Цаханассьян, но будучи уверенными, что кто-нибудь из них всё-таки убьёт Илла, залезают в долги. Когда долги приобретают угрожающие размеры, на закрытом собрании жители города, прикрываясь восстановлением справедливости, выносят смертный приговор Иллу и тут же убивают его. Цаханассьян, которая, как выяснилось, сама и разорила Гюллен, вручает бургомистру чек и отъезжает.

Некоторые театральные постановки в России 
  — «Московский драматический театр на Малой Бронной». Постановка Андрея Гончарова. В главной роли — Лидия Сухаревская.
  — «Ленком». Постановка Александра Морфова; художник Андрис Фрейберг. Роли исполняли: Клара — Мария Миронова, Илл — Александр Лазарев.
  — «Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. Качалова». Постановка Александра Славутского; художник Александр Патраков. Роли исполняли: Клара — Светлана Романова, Илл — Михаил Галицкий.
 2012 — Национальный академический драматический театр имени М. Горького (г. Минск), спектакль «Загадочный визит». Постановка Бориса Луценко.
  — «Новый театр кукол», Краснодар. Постановка Анатолия Тучкова.
 2013 — Театр юного зрителя, Нижний Новгород. Постановка Виктора Шраймана. В главных ролях: Ираида Троицкая, Владимир Берегов.
  — Академический театр комедии имени Н. П. Акимова, Санкт-Петербург. В главных ролях: Ирина Мазуркевич, Дмитрий Лебедев.
 2017 — Электротеатр «Станиславский». Постановка Олега Добровольского. В главных ролях: Тамара Сагайдак/Алла Казакова, Александр Милосердов.
 2017 — Малый театр. Режиссёр — Илан Ронен. В главных ролях: Людмила Титова, Василий Бочкарёв.
 2020 — Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбург. Постановка Егора Равинского (Москва). В главных ролях: Ирина Ермолова, Анатолий Жихарь.
 2021 — Омский государственный академический театр драмы
 2022 — Томский областной драматический театр

Экранизации

Примечания 

Пьесы Швейцарии
Пьесы 1956 года
Пьесы на немецком языке
Произведения Фридриха Дюрренматта